Angels & Ghosts () — пятый студийный альбом британского электронного дуэта Soulsavers. Пластинка была выпущена 23 октября 2015 года и является вторым сотрудничеством с Дейвом Гааном, который также как и на предыдущем альбоме The Light the Dead See выступил в качестве автора слов и ведущего вокалиста. Хотя данная работа и является очередной в дискографии музыкантов, он был выпущен под названием «Dave Gahan and Soulsavers» (вышедший ранее предшественник имел только название коллектива).

В поддержку альбома группа отправилась в мини-тур (впервые с Дейвом Гааном), который включил в себя концерты на крупных площадках концертных залов в Америке и Европе и выступления на телевидении.

Список композиций 
Все песни написаны Дейвом Гааном и Soulsavers.

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Columbia Records
Альбомы альтернативного рока
Альбомы Soulsavers